Marcabrú puede referirse a:
 Marcabrú, trovador del siglo XII.
 Marcabrú y la hoguera de hielo, novela de Emilio Teixidor.